In der Spielzeit 2003/2004 der Streethockey-Nationalliga A (NLA) konnte der SHC Sierre Lions seinen Meistertitel aus dem Vorjahr verteidigen. Sportlicher Absteiger war der SHC Gäu Bandits Hägendorf. Aufsteiger aus der NLB die Oberwil Rebells.

Qualifikation 
Abkürzungen: S = Siege, U = Unentschieden N = Niederlagen,

Play-Offs 

Streethockeywettbewerb
Sportveranstaltung in der Schweiz